A Night at the Opera (film), een film van de Marx Brothers
A Night at the Opera (album), een album van de rockgroep Queen
A Night at the Opera (Blind Guardian), een album van de metalgroep Blind Guardian
A night at the opera (Teitur), een album van singer-songwriter Teitur Lassen